Burns är ett engelskt/gaeliskt efternamn.

Personer med efternamnet Burns
 Bob Burns
 Brent Burns
 Brooke Burns
 Conrad Burns
 Edward Burns
 George Burns
 Gilbert Burns
 Heather Burns
 Jack Burns
 John Burns
 John A. Burns
 Joseph Burns
 Ken Burns
 Lauren Burns
 Lindsay Burns
 Lucy Burns
 Marc Burns
 Megan Burns
 Mike Burns
 Montgomery Burns
 Nathan Burns
 Pat Burns
 Pete Burns
 Regan Burns
 Richard Burns
 Robert Burns
 Robin Burns
 Simon Burns
 Tommy Burns
 Ursula M. Burns
 W. Haydon Burns
 Wilfred Burns

Skotska efternamn